Viana ist der Name mehrerer Orte:

 in Spanien, siehe Viana (Navarra)
 in Spanien, siehe Viana (San Pedro de Viana)
 in Portugal, siehe Viana do Castelo
 in Brasilien, siehe Viana (Espírito Santo)
 in Brasilien, siehe Viana (Maranhão)
 in Angola, siehe Viana (Angola)
 in Frankreich (auf Okzitanisch): Viane (Tarn)
 in der Antike ein Ort in Rätien, an der Straße von Vemania (Isny-Bettmauer) nach Augusta Vindelicorum (Augsburg), siehe Viana (Raetia)

Viana steht außerdem für: 

 Viana (Comarca), eine Comarca in der spanischen Provinz Ourense

Viana ist der Familienname folgender Personen:

 Andersen Viana (* 1962), brasilianischer Komponist
 Agustín Viana (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840–1914), portugiesischer Romanist, Lusitanist, Phonetiker und Lexikograf
 Bruno Viana (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Cesário Augusto de Almeida Viana, Gouverneur von Portugiesisch-Timor (1929–1930)
 Diego Viana (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Enrique Viana († 2007), portugiesischer Schauspieler
 Fernando Sabogal Viana (1941–2013), kolumbianischer Geistlicher, Weihbischof in Bogotá
 General Viana, uruguayischer Fußballspieler
 Henrique Viana (1936–2007), portugiesischer Schauspieler
 Hugo Viana (* 1983), portugiesischer Fußballspieler
 João Viana (* 1966), portugiesischer Filmregisseur
 José Viana (* 1977), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 José Joaquín de Viana (1718–1773), spanischer Politiker und Militär
 Letticia Viana (* 1985), eswatinische Fußballschiedsrichterin
 Marcelo Viana (* 1962), brasilianischer Mathematiker
 Marins Alves de Araújo Viana (1909–1972), brasilianischer Fußballspieler
 Nildo Viana (* 1965), brasilianischer Soziologe und Philosoph
 Prisco Viana (1932–2015), brasilianischer Politiker (PDS), Umweltminister 1987/88
 Samantha Viana (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Sandro Viana (* 1977), brasilianischer Sprinter
 Sebastião Afonso Viana Macedo Neves (* 1961), brasilianischer Politiker auch bekannt als Tião Viana
 Vítor Viana (1881–1937), brasilianischer Jurist, Journalist und Historiker
 Wanderson Costa Viana (* 1994), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Viaña
 Vianna